Harde steht für:
 Harde, untere Verwaltungsbezirke in Skandinavien
 Harde (Adelsgeschlecht), norddeutsches Adelsgeschlecht
 ’t Harde, Ort in der Gemeinde Elburg, Provinz Gelderland, Niederlande

Harde ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Wilhelm Harde (1922–1982), deutscher Entomologe